hausza nyelv
 hausza nép